Fort Bayard ist der Name folgender geographischer Objekte: 

 Fort Bayard (New Mexico), US Army Buffalo Soldier-Posten bei Silver City, heute Fort Bayard Historic District
 Fort Bayard National Cemetery, ein Soldatenfriedhof, New Mexico
 französischer Name von Zhanjiang, 1899–1946 Verwaltungssitz von Guangzhouwan, heute China

Siehe auch:
 Fort Boyard